Сур — місто в Лівані.
 Сур — муніципалітет у Франції.